H69  peut faire référence à :
 Autres affections de la trompe d'Eustache, d’après la classification internationale des maladies ; 
 HMS Foxhound (H69), un destroyer de classe F de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres